Филе́й или Филе́ас (; ; III век, Тмуит провинция Египет — ок. 305/306/307 год, Александрия  провинция Египет) — епископ Тмуита, христианский писатель, христианский мученик.

Филей родился в Египетском городе Тмуите, он происходил из благородного рода и обладал солидным богатством. Став епископом, написал возвышенное сочинение в похвалу мученикам. 78 глава книги «О знаменитых мужах» посвящена Филею; в ней Иероним Стридонский сообщает о том, что Филей вступил в спор с судьей, который пытался принудить его принести жертву. Филей был обезглавлен за веру в Христа во время того же гонения, когда в Никомидии был убит Лукиан. Житие Филея помещено в «Acta Sanctorum» 4 февраля. Вместе с Филеем пострадал Филором или Филор, занимавший в Александрии должность трибуна и эконома, управляя императорским хозяйством. Филором был обращён в христианскую веру Филеем. Оба пострадали за исповедание веры в Александрии от египетского префекта Кульциана в царствование Диоклитиана и Максимиана в 307 году.

Известны два послания Филея: «Увещание к мученичеству», написанное к жителям Тмуита, и «Послание к Мелетию, епископу Ликопольскому». Значительную часть первого сочинения сохранил Евсевий Кесарийский, он цитирует его в своей книге «Церковная история». Послание к Мелетию написано от имени четырёх епископов. Мелетий тайно и без ведома Петра Александрийского посвятил в Александрии двух искателей священства, имея в виду через них составить себе партию в Александрии. Этот поступок поспешили обличить епископы. Оба послания Филея изданы  в четвёртом томе «Bibliotheca veterum patrum». Сохранились также Проконсульские акты состязания Филея с префектом, они изданы Т. Рюинаром в «Acta primorum martyrum sincera & selecta». Сочинения Филеаса изданы в 10 томе Греческой патрологии

Ссылки 
 Иероним Стридонский. «О знаменитых мужах». 78 глава. Филей
 «Acta Sanctorum» February part 1 (Feb 1-6) p. 466
 Евсевий Кесарийский Церковная история Книга 8, глава 9-10
 Филей Тмиунский, епископ
 Филарет (Гумилевский) «Историческое учение об Отцах Церкви». том 1. § 68. Св. Филей епископ Тмуитский. стр. 153
 «Acta primorum martyrum sincera & selecta» p. 311
 
 PG 10 col. 1565
Епископы IV века
Христианские писатели
Святые Единой Церкви
Христианские святые III века
Христианские святые IV века
Умершие в Александрии
Родившиеся в III веке
Родившиеся в Египте
Священномученики
Персоналии по алфавиту